Сергей Анатольевич (Самуил Аронович) Цион (1874 — 1947) — один из руководителей Свеаборгского восстания, штабс-капитан.

Биография 
Родился в семье военного врача, выкрест, находился на службе в артиллерийских частях царской армии. Редактировал издание финских социал-демократов «», в чём ему помогала драматург Эльвира Вильман. До весны 1906 входил в финляндскую военную организацию РСДРП(б), затем состоял в партии социалистов-революционеров, зимой 1905—1906 годов вёл нелегальную работу среди солдат-артиллеристов в Свеаборгской крепости. На фоне революционных событий, летом 1906 становится одним из лидеров восстания в Свеаборге. Чудом избежал расправы над восставшими, и бежал в Англию, где работал журналистом. После Февральской революции вернулся в Финляндию, перешёл в партию эсеров-оборонцев и в Октябрьскую революцию 1917 года был одним из руководителей финляндской организации эсеров. Был сторонником лидера Временного правительства А. Ф. Керенского. В 1920 выехал в Швецию, где и поселился, отойдя от политики в общем и социализма в частности. Занимался публицистикой и переводами в скандинавской прессе. В 1930-х годах оказывал финансовую поддержку писателю И. А. Бунину.

Публикации 
 Цион С. А. Три дня восстания в Свеаборге. — Гельсингфорс: Fugas, 1907.

Литература 
  Генеральная репетиция (1905 г.). — , 1925.

Примечания

Ссылки 
 Письмо Троцкого к Циону
 Про штабс-капитана Циона

Революционеры Российской империи
Эсеры